Epoca eller Época kan syfta på:

 Epoca (tidskrift) - italiensk tidskrift utgiven 1950–1997
 Época (brasiliansk tidskrift) – brasilianskt tidskrift grundad 1998
 Época (spansk tidskrift) – spansk tidskrift utgiven 1985–2013

Se även 
 La Época